Европско првенство у кошарци 1989 (Еуробаскет 1989) је 26. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце. Такмичење је одржано од 20. јуна до 25. јуна 1989. године у Загребу, СФР Југославија. Златну медаљу је освојила Југославија, сребрну Грчка, док је бронзану медаљу освојио Совјетски Савез. Југословенски репрезентативац Дражен Петровић је био најкориснији играч турнира (МВП), а најбољи стрелац је био грчки репрезентативац Никос Галис са просечно 35,6 поена по утакмици.

Учесници 
Учесници су били подељени у две групе са по четири тима.

Такмичење по групама 
Најбоља два тима из обе групе су пролазила у полуфинале, док су два најслабија играла додатне мечеве за класификацију од 5. до 8. места.

Група А

Група Б

Пласман од 5. до 8. места

Полуфинале 5. до 8. места

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Завршница

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Спољашње везе 

 ФИБА Еуробаскет 1989
 Шампионати осамдесетих (ФИБА)

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у Југославији
Кошарка у Загребу
Кошарка у 1989.